Schifferdecker ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Schifferdecker (1833–1915), deutscher Brauereibesitzer
 Heinz Schifferdecker (1889–1924), deutscher Maler
 Johann Philipp Schifferdecker (1811–1887), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Schieferdecker